

События 
 
 Папский билль обеспечивает независимость шотландской церкви от английской.
 1188—1230 — Король Леона Альфонсо IX (ок.1166-1230). Захват Кацера, Бадахоса и Мериды у Альмохадов.
 Ричард I Львиное Сердце заключил союз с французским королём Филиппом II Августом против своего отца, английского короля Генриха II Плантагенета.
 Салах ад-Дин осадил крепость крестоносцев Крак-де-Шевалье, но тщетно.
 После слияния с орденом госпиталя Святого Искупителя орден Монтегаудио взял на себя выкуп христиан из плена.
 Создана третья поэма Низами Гянджеви «Лейли и Меджнун».
 На престол Грузии восходит Давид-Сослан.
 Олег Ярославич вернул себе Галич с поддержкой польского князя Казимира II Справедливого.
 После отравления Олега Ярославича галицким князем стал Роман Мстиславич.
 Владимир Ярославич обратился за помощью к венгерскому королю Беле III. Бела захватил Галич, но посадил Владимира Ярославича в тюрьму, и провозгласил королём Галичины своего сына Андраша II.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1188 году
 26 ноября — Юрий II Всеволодович, великий князь владимирский, сын Всеволода Большое Гнездо.
 4 марта — Бланка Кастильская, королева Франции, жена Людовика VIII.
 Жан (Иоанн) де Жизор, первый предполагаемый великий магистр приората Сиона.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1188 году
 Фернандо II Леонский

См. также